Een verkeersweg:
 N395 (België)
 N395 (Frankrijk)
 N395 (Nederland), zie Provinciale weg 395
 N395 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing